Спілка кінематографістів  — громадська організація, що об'єднує діячів кіно.

 Спілка кінематографістів СРСР
 Спілка кінематографістів БССР
 Спілка кінематографістів РРФСР
 Спілка кінематографістів Росії
 Спілка кінематографістів Грузії
 Спілка кінематографістів Білорусі
 Спілка кінематографістів України
 Конфедерація спілок кінематографістів

Творчі спілки